Теруел може бити:

 Теруел, град у Шпанији
 Провинција Теруел, арагонска провинција у Шпанији